Ты́мовское — посёлок городского типа (с 1963) в Сахалинской области в центральной части острова Сахалин на берегу реки Тымь. Административный центр Тымовского городского округа.

Население —  чел. ().

История 
5 июля 1880 года было основано поселение ссыльных каторжан Дербинское, названное по имени смотрителя тюрьмы Дербина, убитого за жестокое обращение с заключёнными.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1949 года село было переименовано в Тымовское, по реке Тымь.

Статус посёлка городского типа — с 1963 года.

Экономика 

Молочный комбинат, хлебокомбинат, железнодорожная станция.

Транспорт 
 Станция Тымовск Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги маршрута Южно-Сахалинск—Ноглики.
 Через Тымовское проходит автодорога Р487 Южно-Сахалинск-Оха.
 Александровск-Сахалинский соединяет автодорога Р491 с важнейшими сахалинскими авто- и железнодорожной магистралями через Тымовское.
 В с. Зональном, в 23 км от Тымовска, расположен аэродром для местных авиалиний.

Климат 
Климат умеренный муссонный.

Население

Известные уроженцы, жители 
Валентина Тимофеевна Синеговская (род. 31 октября 1952, Тымовское) — учёный-растениевод, академик РАН (2016).

Происшествия 

 Взрыв в жилом доме на Сахалине

Ссылки

Примечания 

Районные центры Сахалинской области
Населённые пункты Тымовского городского округа
Посёлки городского типа Сахалинской области